Бабилодзе — фамилия.

 Известные носители
 Бабилодзе, Анна Матвеевна (1902—????) — звеньевая колхоза имени Берия Натанебского сельсовета Махарадзевского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Бабилодзе, Валерьян Алексеевич (1913—????) — звеньевой колхоза имени Берия Махарадзевского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Примечания